Atom kan syfta på:

 Atom – den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper
 Atom (bok) – en bok av den amerikanske teoretiska fysikern Lawrence Krauss som publicerades 2001
 Atom (seriefigur) – flera fiktiva amerikanska superhjältar i litet format från DC Comics
 Atom (textredigerare) – en text- och kodredigerare utvecklad av GitHub
 Atom (XML-format) – ett XML-baserat format för syndikering av information
 Atom Heart Mother – ett musikalbum av Pink Floyd som släpptes 1970
 Atom Smasher – en superhjälte från DC Comics
 ABB Atom – ett svenskt företag för utveckling och produktion av kärnkraftrelaterade produkte
 Intel Atom – en familj x86-mikroprocessorer optimerade för låg energiförbrukning
 Tetsuwan Atom – en japansk tecknad serie skapad av Osamu Tezuka

Geografi
 Atom Lake – en sjö i Kanada
 Atom Rock – en ö i Antarktis

Personer
 Atom Egoyan (1960–), en kanadensisk filmregissör
 Atom Willard (1973–), en amerikansk musiker